Mahmud II (Seltsjoeken), Seltjsoeks sultan van Irak (1118-1131)
 Mahmut II (Ottomanen) (1758-1839), sultan van het Ottomaanse Rijk (1808-1839)